Erika De Nardo – criminale italiana
 Giulio De Nardo – scacchista italiano
 Gracco De Nardo – calciatore e allenatore di calcio italiano

Pagine correlate 
Di Nardo